Павлик Марія-Галина Євгеніївна (22 серпня 1990, Верин, Миколаївський район, Львівська область) — акторка, фотомодель, співзасновниця та викладачка театральної студії «Птах», асистентка кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка (майстерня Галини Воловецької).

Біографія 

Народилася у с. Верин, Миколаївського району, Львівської області. У 2007 році закінчила середню загальноосвітню школу № 43 м. Львова. Паралельно закінчила львівську музичну школу, клас — фортепіано.

У період з 2007 по 2012 роки навчається у Львівському національному університеті Імені Івана Франка, на факультеті культури і мистецтв в творчій майстерні Галини Воловецької. По закінченню університету отримала диплом з відзнакою за спеціальністю — «Актриса театру і кіно».

З 2013—2014 актриса Навчально-професійного театру «Просценіум». Співпрацює з ТМ «Театром в кошику».

З 2015 по 2019 рр.  — штатна актриса Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Паралельно з тим, від 2015 року — асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності.

Акторські роботи в театрі 
 Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки

 2015 — Кухар, Муха, «Вівісекція» (реж. Олексій Коломійцев)
 2015 — Агентка КДБ, «Антиформалістичний райок» (реж. Олексій Коломійцев)
 2015 — матір Грегора, «Перетворення», пластична драма (реж. Артем Вусик)
 2016 — Курчатко, «Золоте курча», музична вистава для дітей (реж. Роман Скоровський)
 2017 — Принцеса Ярмилка, «Зачарована принцеса», сімейний мюзикл (реж. Олена Сєрова-Бондар)
 2017 — Сара, «Том на фермі», (не) ніжна вистава (реж. Павло Ар'є)
 2017 — Груїчева, «Любов)», вистава-дослідження за мотивами драми «Блакитна троянда» Лесі Українки (реж. Артем Вусик)
 2017 — Русалка-радіо-Свобода, драма «Баба Пріся» (реж. з.д.м. України Олексій Кравчук)
 2017 — Жінка з мечем, пауза між нотами за п'єсою Альбера Камю «Калігула» (реж. з.д.м. України Олексій Кравчук)

 Навчально-професійний театр «Просценіум» 

 2014 — Анна, «Украдене щастя» (реж. Ірина Волицька)

Незалежні театральні проекти 

 2013 — Ореста, «Орестея. Exercise» (реж. Ірина Волицька)
 2014 — Джульєтта, «R+J», проект Сашка Брами

Участь у фестивалях 

 2010 — другий міжнародний фестиваль театральних шкіл «Натхнення», вистава за твором В. Суллогуба «Біда від ніжного серця», роль — Машенька;
 2012 — третій Міжнародний фестиваль театральних шкіл «Натхнення», вистава «Натусь» за твором В. Винниченка, роль — Христина Возій.
 2015 — фестиваль молодої української режисури, Київ, вистава — пластична драма за Ф. Кафкою «Перетворення», роль — матір Грегора.
 2015 — фестиваль в Києві та фестиваль «Radikal Jung» в Мюнхені, вистава «R + J», роль сучасної Джульєти, вокалістка.

Інша діяльність 

З 2010 року активно працює у сфері фотографії, як фотомодель; досвід роботи з багатьма українськими та російськими фотографами.

Примітки 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002052233742&sk=photos

https://www.facebook.com/ptahteatr/

http://grozi.35photo.ru/ 

http://zaxid.net/news/showNews.do?vistavu_rj_lvivskogo_dramaturga_pokazhut_v_nimechchini&objectId=1348385 

http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=409 

https://www.youtube.com/watch?v=0Rfe5Ru-0Ks

https://www.youtube.com/watch?v=ROnrEpw1hMw  

https://www.youtube.com/watch?v=-1BYVaz-1pI 

https://zaxid.net/pro_maydanivskih_romeo_i_dzhulyettu_lvivyani_postavili_vistavu_n1347881 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_pokazhut_rokpie 

su_pro_viynu_za_motyvamy_shekspira_67306.html

https://gazeta.ua/articles/culture/_teatr-pereselenciv-najbilshe-dosyagnennya-ukrayinskogo-teatru-za-2015-rik-yakbi-cogo-ne-stalosya-ce-bula-b-zrada/668311  

http://cityukraine.info/?citynews=46575 

https://zbruc.eu/node/29282

Посилання 

http://teatrlesi.lviv.ua/ 

http://kultart.lnu.edu.ua/ 

https://www.facebook.com/galamariapavlyk

https://www.instagram.com/echo_grozy/

Випускники Львівського університету
Викладачі Львівського університету
Українські театральні режисери
Українські театральні акторки
Українські театральні перформерки